Salmacis (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
 Salmacis (geslacht), geslacht van zee-egels